Félix Voulot peut désigner :
Félix Voulot (1828-1883), archéologue et conservateur français 
Félix Voulot  (1865-1926), sculpteur français, fils du précédent